Gomma ist:

 Königreich Gomma, ehemaliges Königreich in der Region Gibe im heutigen Äthiopien
 Gomma (Woreda), einer der 180 Verwaltungsbezirke in der Region Oromia in Äthiopien
 Gomma (Musiklabel), deutsches Musiklabel

Siehe auch:
 Goma (Begriffsklärung)